A3 (papierformaat), een standaardpapierformaat
A3 (krant), een Nederlandse studentenkrant
A3 (televisiezender)
Audi A3, een personenauto
A3 (diploma), een voormalig onderwijsdiploma in België
een verkeersweg: 
A3 (Albanië)
A3 (België)
A-3 (Bosnië en Herzegovina)
A3 (Bulgarije)
A3 (Cyprus)
A3 (Duitsland), zie Bundesautobahn 3
A3 (Frankrijk)
A3 (Griekenland)
A3 (Groot-Brittannië)
A3 (Italië)
A3 (Ivoorkust)
A3 (Jamaica)
A3 (Kroatië)
A3 (Letland)
A3 (Litouwen)
A3 (Luxemburg)
A3 (Man)
A3 (Marokko)
A3 (Nederland), een geplande autosnelweg tussen Rotterdam en Amsterdam, zie Rijksweg 3
A3 (Noord-Ierland)
A3 (Noord-Macedonië)
A3 (Oostenrijk), zie Südost Autobahn
A3 (Portugal)
A3 (Roemenië)
A3 (Servië)
A3 (Slovenië)
A-3 (Spanje)
A3 (Zwitserland)